Михаи́л Леони́дович Ха́зин (род. 5 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — российский экономист, аналитик, общественный деятель, публицист, статистик, блогер, теле- и радиоведущий. 

Бывший чиновник администрации президента России. Постоянный член «Изборского клуба». Был одним из ведущих программы «Диалог» на РБК и являлся ведущим программы «Экономика по-русски» на «Русской службе новостей». Один из ведущих программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва». Автор многочисленных публикаций в журналах «Профиль», «Эксперт», «Однако». В качестве приглашённого эксперта неоднократно выступал на радио «Эхо Москвы», телевизионной программе «Однако» и различных интернет-каналах. С ноября 2021 года — ведущий авторской программы «Хазин знает» на Радио Sputnik.

Является создателем и постоянным автором интернет-сайта Khazin.ru, на котором размещаются обзоры состояния и прогнозы развития мировой и российской экономики, а также геополитическая аналитика.

В 2003 году в соавторстве с Андреем Кобяковым написал книгу «Закат империи доллара и конец Pax Americana». В 2016 году вышла совместная с Сергеем Щегловым книга «Лестница в небо», посвящённая вопросам устройства власти.

Биография 
Михаил Хазин родился в Москве 5 мая 1962 года в семье ведущего научного сотрудника Института прикладной математики РАН Леонида Григорьевича Хазина. Отец занимался в институте теорией устойчивости. Мать преподавала высшую математику в институте электронного машиностроения. Дед Хазина, Григорий Лейзерович Хазин, получил Сталинскую премию в 1949 году за участие в создании системы ПВО Москвы с официальной формулировкой «за разработку новой аппаратуры». Младший брат Михаила Хазина — академик РАХ Андрей Хазин.

Хазин окончил математический класс 179-й школы Москвы. По собственному признанию, мечтал учиться в МГУ, но в 1979 году поступил в Ярославский государственный университет. На втором курсе перевёлся на Механико-математический факультет МГУ, который окончил в 1984 году по специальности статистик (Кафедра теории вероятностей). По распределению попал в Институт физической химии АН СССР к Алану Гривцову, где с 1984 по 1989 год занимался теоретическим обоснованием прикладных задач химической физики. На сайте Физического института им. Лебедева приведены аннотации нескольких работ Хазина по статистической физике.

После этого Хазин два года проработал в Институте статистики Госкомстата СССР под руководством Эмиля Ершова. В 1992 году возглавлял аналитический отдел Элбим-банка, а в 1993 году перешёл на государственную службу. В 1993—1994 годах Хазин был сотрудником Рабочего центра экономических реформ при Правительстве России. С 1994 года работал в Министерстве экономики, в 1995—1997 годах возглавлял Департамент кредитной политики министерства. По словам Хазина, в 1996 году он должен был стать заместителем министра (на тот момент министерство возглавлял Евгений Ясин), однако назначение заблокировал первый заместитель Ясина — Яков Уринсон. По мнению Михаила Леонидовича, разногласия с Уринсоном возникли из-за доклада Хазина, подготовленного для ноябрьской коллегии Министерства экономики по неплатежам, в котором Хазин утверждал, что «сокращение денежной массы в российских условиях ведёт не к уменьшению инфляции, а к увеличению». С 1997 по июнь 1998 года — заместитель начальника Экономического управления Президента России. Стал действительным государственным советником РФ III класса в отставке. Описывая свою работу на государственной службе, Хазин говорит, что считал основной задачей «разбираться, как реально устроена экономика, и устранять проблемы на пути экономического роста» в России. Хазин утверждает, что в октябре 1997 года Экономическое управление отправило президенту Б. Н. Ельцину доклад, в котором прогнозировало развитие кризиса в России летом 1998 года при действующей на тот момент финансово-экономической политике. Хазин считает, что его уволили с государственной службы «за категорическое нежелание идти на компромисс», и добавляет, что после увольнения он «десять лет был невыездным».

С 1998 по 2000 год — частный консультант, затем до 2002 года работал в аудиторско-консультационной компании «Современные бизнес-технологии», c конца 2002 года — президент компании экспертного консультирования «Неокон», специализирующейся на стратегическом прогнозировании и связях с государственными структурами. В это же время Хазин совместно с Олегом Григорьевым и Андреем Кобяковым разработал теорию современного экономического кризиса, которая нашла отражение в книгах «Закат империи доллара и конец Pax Americana», выпущенной в соавторстве с А. Кобяковым в 2003 году и «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики», которая вышла в 2019 году.

С осени 2002 года до весны 2015 года являлся президентом ООО «Компания экспертного консультирования „Неокон“».

В 2015 году основал «Фонд экономических исследований Михаила Хазина».

Член экспертного совета «Экономика и этика» при Патриархе Московском и всея Руси.

Член общественного совета Федеральной службы по тарифам.

В 2016 году пришёл в политическую партию «Родина» и участвовал в выборах в Государственную думу 2016 года.

Осенью 2020 года переболел COVID-19.

В июне 2021 года включён в федеральный список партии «Родина» и участвовал в выборах депутатов Государственной думы 2021 года.

Экономическая теория

ПЭК-кризисы 
В своих работах и выступлениях Хазин последовательно развивает тему неизбежного (очередного, четвёртого) мирового экономического кризиса падения эффективности капитала (ПЭК). ПЭК-кризис принципиально отличается от циклических кризисов перепроизводства (рецессий), поскольку возникает не в результате перепроизводства, а в результате роста рисков кредитования вложений в производство в ходе углубления разделения труда, которые начинают перекрывать выгоду от возросшей производительности. Прямым результатом такого кризиса является падение производства с откатом назад и последующим возвратом к потолку, определяемому эффективностью капитала. Единственным способом преодоления потолка эффективности капитала в рамках капиталистической экономики является расширение рынков: например, увеличение объёмов продаж экстенсивным (увеличение продаж при неизменности численности покупателей) или экспансивным (продажи в новые географические регионы) способами. В невозможности постоянного расширения рынков Хазин и видит причину конечности капитализма. Всего кризисов капитализма он выделяет четыре :

 1-й ПЭК-кризис: 1907—1914, проявился как кризис банковской ликвидности, решён объединением крупнейших банков с формированием Федеральной резервной системы и завершением политики изоляционизма в США с переделом рынков в Первой мировой войне
 2-й ПЭК-кризис: 1930—1939, проявился как кризис перепроизводства и Великая депрессия, преодолен за счет присоединения рынков Европы и Британской империи к долларовой системе по результатам  Второй мировой войны
 3-й ПЭК-кризис: 1971—1991, проявился как кризис ликвидности в сочетании с энергетическим кризисом. Проблемы были купированы за счет отвязки USD от золотого содержания, мер рейганомики и наращивания кредитного стимулирования спроса. Преодолен за счет присоединения к долларовой системе рынков стран бывшего социалистического лагеря.
 4-й ПЭК-кризис: 2008 — настоящее время, вначале проявился как кризис невозвратных кредитов и необеспеченных активов фондового рынка, позднее усугублён структурными диспропорциями и взаимонегативным влиянием национальной экономики эмитента основной резервной валюты и глобальной экономики. Решения в рамках имеющейся экономической модели не имеет, поскольку дальнейшее расширение рынков невозможно. Симптомы вплоть до 2021 года купировались субсидированием системообразующих компаний, а затем и потребительского спроса за счёт долларовой эмиссии. В начале 2021 г. началась неконтролируемая промышленная инфляция с падением производства.

Валютные зоны 
Хазиным прогнозируется, что в ходе 4-го ПЭК-кризиса произойдёт «сгорание» долгов и долговых деривативов, а падение производства уронит прибыль ниже расходов на поддержание инфраструктуры мировой финансовой системы, что сделает выгодным её фрагментацию на несколько валютных зон. После кризиса, по предположению Хазина, доллар США перестанет быть глобальной валютой, а останется региональной. Также региональными валютами будут рубль, юань и индийская рупия, а евро — лишь в случае сохранения еврозоны. Возможно, но не гарантировано, появление других региональных валют.

Глобальные проекты 
Важным, но не единственным фактором выделения валютных зон Хазин считает симпатию к потенциальным основателям зон глобальных проектов (ГП) — долгоживущих устойчивых систем общественных отношений, направленных на экспансию и объединённых общим образом будущего и культурными ценностями. Хазин выделяет следующие ГП:
 Капиталистический, Западный ГП — основан на лютеранстве и поощрении кредита, прошёл сетевую, политическую, иерархическую и имперскую стадии. 
 Христианский ГП (разделился на Католический ГП и Византийский ГП) — основан на библейских заповедях и запрете кредита, прошёл сетевую, политическую и иерархическую стадии, особенно в форме Византийского ГП
 Красный ГП — основан на социализме и запрете кредита, прошёл сетевую, политическую, иерархическую и имперскую стадии
 Исламский ГП — основан на шариате и запрете кредита, прошёл сетевую, политическую и иерархическую стадии

Буддизм своего ГП сформировать не смог, поскольку направлен на внутреннее развитие. Несмотря на численность, индуизм также не сформировал своего ГП, поскольку не подразумевает прозелитизма.

Технологические зоны 
Хазин вместе с начальником отдела Экономического управления Олегом Григорьевым после ухода с государственной службы продолжил изучение причин дефолта. В 2001 году, изучая межотраслевой баланс США, Григорьев выдвинул концепцию технологических зон:

 Британская — возникла в конце XVIII в, включала в себя собственно Британию и её колонии. Со времени окончания Наполеоновских войн включала в себя и Францию. Прекратила существование после Второй Мировой войны, войдя в Американскую.
 Германская — возникла во второй половине XIX в. Включала Германские государства, Австро-Венгрию и Россию. Технологически оставаясь в Германской зоне, со времён Александра III Россия в финансовой сфере благоприятствовала распространению французского капитала (из Британской зоны), в чём авторы теории видят причины последовавшей после 1917 года Гражданской войны в России. Необходимость для Германии в восстановлении Германской зоны в прежних довоенных пределах (ресурсов и рынков сбыта) авторы теории называют истинной причиной Второй мировой войны. По результатам Второй Мировой войны была разделена между Американской и Советской.
 Американская — возникла в конце XIX в, выделившись из Британской. По началу ограничивала свои интересы Новым Светом, однако в начале XX в достигла пределов роста и начала экспансию в Старый Свет.
 Японская — возникла в конце XIX в. при революции Мэйдзи, временно включала часть Китая. Поглощена Американской зоной по результатам Второй Мировой.
 Советская — выделилась из Германской зоны в 1929 г., с началом индустриализации и коллективизации в СССР, во избежание перспективы оставаться её сырьевой периферией. В 1991 г. в результате распада СССР была поглощена в Американскую зону.

Социология 
К концу 2001 года основные моменты теории ПЭК-кризисов были уже сформулированы и виден масштаб ожидаемого кризиса. Сам Хазин видит наиболее значимым результатом кризиса исчезновение среднего класса, который является основой социально-политической стабильности современного общества. Главной причиной кризиса Хазин считает исчерпание конечного спроса, усугублённое чрезмерным кредитным стимулированием потребительского спроса и неконтролируемой эмиссией доллара.

В своих исследованиях регулярно разрабатывает универсальную теорию элит — взгляд на национальную политику и экономику каждой страны, а также на корпоративную иерархию как на следствие определённого соотношения интересов и рычагов влияния различных групп людей.

Проблема наднациональных организаций 
Комбинируя выведенные понятия ПЭК-кризиса, глобального проекта, технологической зоны и теории элит, Хазин рассматривает возникшие после окончания Второй мировой войны наднациональные институты, такие как ВТО, ВОЗ, Всемирный банк, ОЭСР и МВФ, как институты влияния одного (Западного) глобального проекта на другие в попытке предотвратить или устранить фатальный ПЭК-кризис. Поскольку попытки окончательно предотвратить или выйти из 4-го ПЭК-кризиса оцениваются по теории Хазина как неэффективные при использовании капиталистического инструментария, он выступает против членства России во Всемирной торговой организации (ВТО), о чём высказывался, например, на V Международном конгрессе «Открытая Россия: партнёрство для модернизации» 25 марта 2011 года.

Публичные выступления 
Телеканал РБК-ТВ, журналы «Эксперт» и «Итоги», slon.ru, газеты «Известия» и «Комсомольская правда», информационная группа Интерфакс, в разное время называли Хазина известным российским экономистом. По оценке профессора Дмитрия Огнева, выступления Хазина совмещают живой язык и доступность для широкой аудитории. Хазин активно оппонирует идеологии неолиберализма, считает неизбежным крах глобализма и доларроцентричной мировой финансовой системы. Он последовательно пропагандирует мысль, что Запад и американоцентричная система мировой экономики обречены по объективным причинам конечности капитализма. Считает неолиберальную экономическую теорию (в том числе монетаризм М. Фридмена) неспособной объяснить истинную природу кризисов и предложить пути выхода из них, которые оставались бы эффективны долгое время или всегда.

В 2000 году в журнале «Эксперт» вышла статья Хазина и Григорьева, в которой они дали прогноз экономического кризиса в США, ожидаемого в том же году и приводящего к падению среднего потребления в мире в 1.5—3 раза. Журнал «Коммерсантъ-Деньги», комментируя этот прогноз, писал в 2011 году, что «ничего подобного ни тогда, ни в последующее десятилетие, разумеется, не произошло».

10 сентября 2001 года на форуме журнала «Эксперт» предсказывал, что финансисты «Уолл-стрита» для получения контроля за администрацией Буша могут организовать теракты против США.

В октябре 2008 года Хазин описывал продолжительный и масштабный характер начавшегося мирового финансового кризиса, по оценкам, вытекающим из его теории он предсказывал: «есть опасение крупных терактов. Подобно тому, что они (США) организовали в 2001 году … в результате экономика США уменьшится как минимум на треть. Мировая упадёт процентов на 20. После этого планету ожидает лет 10—12 тяжёлой депрессии. В США и Европе, думаю, многие будут жить впроголодь. А машина станет предметом роскоши». Объясняя эти слова в интервью Познеру, Хазин говорит о нарочитом заострении темы, о том, что ему необходимо было оспорить господствующее тогда «либеральное» представление о непоколебимом состоянии экономики США как «Града на холме».

В конце 2009 года, выступая перед уральскими бизнесменами, Хазин прогнозировал, что существующая сегодня мировая экономическая система неизбежно рухнет, средний класс прекратит своё существование, ВТО развалится через 2-3 года, но у России, благодаря этому, появится шанс на выживание — потому что всем странам вскоре придётся начинать с нуля.

В прогнозе на 2012 год Хазин предсказывал «начало мощной эмиссии в США, избежать которой практически невозможно. Точнее, возможно в случае ужесточения денежной политики, но до выборов в США такой сценарий маловероятен. Так вот, как только эмиссию запускают (самое позднее — в начале лета 2012 года, чтобы она могла оказать позитивное влияние на результат президентских выборов в США, для Обамы, разумеется), цены на энергоносители резко и сильно вырастают — быть может, до 150—200 долларов за баррель. В этот момент у многих представителей российских элит и управленцев появится ощущение, что счастье вернулось, однако это благоденствие будет продолжаться очень недолго. Затем, через 3—5 месяцев, начнётся мощная инфляционная волна».

В 2013 году Хазин сделал прогноз о развитии экономики Казахстана: «я думаю, удастся сохранить 5—7 % экономический рост даже на фоне общемирового спада. А мировая экономика „упадёт“ так, как „упала“ в США в момент Великой депрессии — примерно на 30—35 %. ВВП Японии и стран Евросоюза „упадёт“ приблизительно на 50 %. ВВП США „упадёт“ где-то на 55—60 %».

Хазин регулярно выступает в качестве ведущего или приглашённого эксперта в программах радиостанций «Русская служба новостей» и «Эхо Москвы». По данным 2013 года, он возглавляет ТОП-7 приглашённых гостей радио «Эхо Москвы», чаще всего появляясь в программе «Кредит доверия», а также был самым популярным ведущим РСН с программой «Экономика по-русски» (в последнем выпуске 2013 года было объявлено о его уходе из программы). Хазин регулярно выступает в жанре «ответы на вопросы слушателей в прямом эфире» и даёт комментарии на злобу дня на РСН и «Эхо Москвы». Хазин также был неоднократным гостем программы «Визави с миром» на радио Голос России.

В 2007 году Хазин вёл передачу «Пятёрка по экономике» на телеканале Спас, которая была единственной еженедельной экономической программой на российском телевидении в то время. В рамках этой программы Хазин взял часовое интервью у Линдона Ларуша, которое транслировалось 18 мая 2007 года и широко обсуждалось в интернете. В 2011 году РБК-ТВ запустило цикл программ, ведущими которых являлись Виктор Геращенко, Михаил Хазин и Сергей Алексашенко. Привлечение известных экономистов, по мнению РБК Холдинга, позволило расширить аудиторию канала. Хазин вёл передачу «Диалог с Михаилом Хазиным». Также Хазин является одним из экспертов телевизионной программы «Однако» на Первом канале.

Статьи Хазина печатают многие газеты и журналы, в том числе «Комсомольская правда», «Эксперт». До 2009 года он был одним из авторов журнала «Профиль», после 2009 года — журнала «Однако». Хазин многократно общался с читателями газеты «Аргументы и Факты», давал прогнозы и отвечал на вопросы. Интервью с Хазиным и цитаты его выступлений публиковались в СМИ за пределами России: Литва, Азербайджан, Украина. Хазин является одним из авторов информационно-аналитической службы «Русская народная линия».

Михаил Хазин ведёт блог и являлся создателем и постоянным автором интернет-сайта Worldcrisis.ru (зарегистрирован 25 мая 2001 года) (в дальнейшем перешёл на Khazin.ru), на котором размещаются обзоры состояния и прогнозы развития мировой, и российской экономики. Также имеет ряд публикаций по экономике в российских научных журналах, входящих в список ВАК, докладов на международных конференциях (см. ниже).

Часто участвует в передачах YouTube-канале и «Аврора» и «Радио Вера» (Канада).

Оценки 
Академик Сергей Глазьев в 2010 году назвал Михаила Хазина одним из специалистов, которые задолго до мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, спрогнозировали его в своих работах.

Экономист, доктор экономических наук Владислав Иноземцев в 2009 году в статье в «Ведомостях» сравнивает работы Хазина и основателя американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor Джорджа Фридмана, при этом оценивает их как «фантастический бред». Реагируя на статью Хазина «Через три года в Восточной Европе начнётся голод» в газете «Особая буква», Иноземцев в специальном интервью отмечает ряд неправильных утверждений Хазина, в частности что США после войны покупали больше, чем продавали, и что в Восточной Европе через три года будет голод. Последнее суждение Хазина Иноземцев приписывает «симбиозу паникёрства и некомпетентности».

В рецензии на книгу «Закат империи доллара и конец Pax Americana» Павел Быков отмечает огромный объём справочной информации, систематически изложенной и глубоко проработанной. Он отмечает, что авторы книги представляют своё видение истории развития экономики США, которое сопровождается прогнозом дальнейших событий со множеством сценариев.

В начале 2009 года колумнист журнала Forbes 
Леонид Бершидский полагал, что «экономические прогнозы Хазина, над которыми мейнстримовские экономисты посмеивались, в последнее время имели тенденцию сбываться, начинают прислушиваться не только к нему, но и к тем, кого он рекламирует, — носителям ещё более однозначных этических суждений».

Журналист газеты «Известия» Евгений Арсюхин, говоря о прогнозах Хазина, отмечает, что в январе 2008 года он ошибся в своих утверждениях, говоря о постепенном ослаблении доллара и предвидя массу кризисов, но всё за границей, и главное — не ожидая падения нефти. В официальном прогнозе на 2009 год он более сдержан и не давал точных формулировок, за исключением одного: «мы увидим на первом этапе единичные, а потом все более и более частые суверенные дефолты», чего также не произошло.

Публикуя в начале 2010 года интервью с Хазиным, корреспондент журнала Forbes Анна Соколова отмечает, что прогнозы Хазина 2009 года, в которых он предсказывал нефть по $25 за баррель, доллар по 45 рублей и миллионы безработных клерков на улицах Москвы, не сбылись. Михаил Хазин объясняет это увеличением в эпоху кризиса политического и человеческого фактора и невозможностью получения в таких условиях точных прогнозов чисто экономическими методами. Соколова полагает, что «страшные прогнозы» помогли Хазину прославиться, и с начала кризиса количество упоминаний его имени в прессе выросло в шесть раз.

В статье 2013 года в Forbes экономический обозреватель Борис Грозовский оценивает Хазина, как автора «катастрофических прогнозов», с которыми смешно спорить, и сравнивает их с тезисами американского экономиста Котликоффа, которые полагает «безумными».

В декабре 2016 года Союз журналистов Казахстана вручил Михаилу Хазину золотую медаль этой организации.

Санкции 
В августе 2015 года СБУ внесла Хазина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

15 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Основные работы

Книги 
  (соавтор: Кобяков А. Б.)
 «Тупик „догоняющего“ развития» и «Возвращение „Красного“ проекта» в книге «Крепость Россия: прощание с либерализмом»: Сб. статей. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. — ISBN 5-699-12354-7
 Предисловие к изданию на русском языке книги «На этот раз всё будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства» — Кармен М. Рейнхарт, Кеннет С. Рогофф [пер. с англ. Д.Стороженко]. — М.: Карьера Пресс, 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-904946-02-9.
  (соатор: Щеглов С. И.)
 Коллективная монография. «Предмет экономической науки и эволюция экономики: реальность и дилемма» (глава 3), Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф Ушакова, 2014 г. −194 с.
 Коллективная монография. «Слом бреттон-вудской системы как инструмент глобализации. Что дальше?» (глава 9), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2017 г. −154 c.- 1000 экз.
 
 
 Воспоминания о будущем. — Москва : РИПОЛ классик, 2021. — 463 с. — (Кнут и пряник). — ISBN 978-5-386-14462-3 — 1500 экз.

Публикации в изданиях из списка ВАК 
 О глобальных проектах // Философия хозяйства. — 2005. — № 2. — С. 275—298.
 Базовые ценности финансово-экономической парадигмы // Философия хозяйства. — 2007. — № 5. — С. 73—79.
 Прогноз на 2008 год для России // Вопросы новой экономики. — 2008. — № 1. — С. 5—12.
 Уроки кризиса // Философия хозяйства. — 2009. — № 3. — С. 29—34.
 Проблемы управления реальным бизнесом в текущей экономической ситуации // Философия хозяйства. — 2009. — № 6. — С. 143—149.
 Почему нынешний кризис — системный? // Философия хозяйства. — 2010. — № 2. — С. 139—142.
 Нужна новая экономическая парадигма // Философия хозяйства. — 2011. — № 4. — С. 192—196.
 О проблемах терроризма в условиях экономического кризиса // Социально-гуманитарное обозрение. – 2017. – Т. 2. – № 2-3. – С. 11-13.
 О проблемах распада долларового пространства и кластеризации мировой экономической системы // Философия хозяйства. – 2021. – № 4 (135). – С. 97-105.

Участие в международных конференциях 
 Хазин М. Теория кризиса // Доклад на конференции «Отношения Запад-Восток: перспективы интеграции и развития в условиях глобализации и мирового финансового кризиса» в г. Модена, Италия, 9 июля 2008 года.
 Хазин М. Геополитические и финансово-экономические основания для реиндустриализации // Доклад на международной конференции «Инновационное развитие экономики России: региональное разнообразие»,18 апреля 2013 года.
 Хазин М. Доклад на пленарном заседании Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» на Родосе, 3 октября 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Биография Михаила Хазина на сайте «Изборского клуба».
 Пресс-портрет: Михаил Леонидович Хазин — составлен порталом «Яндекс» из сообщений СМИ.
 Статьи Михаила Хазина на портале KM.RU
 Блог Хазина на сайте Odnako.org
 Михаил Хазин на «Русской службе новостей»
 Михаил Хазин на радио Эхо Москвы
 ХЗ: Хазин Знает на Радио Sputnik

Блогеры России
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Деловые журналисты
Деятели экономики
Колумнисты
Персоналии:Ярославский государственный университет
Телеведущие канала «Спас»
Члены Изборского клуба
Члены партии «Родина» (Россия)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине